Gösta Andersson kan syfta på:

Gösta Andersson i Kolstad (1877–1952), godsägare och riksdagsman
Gösta Andersson i Mölndal (1904–1974), socialdemokratisk riksdagsman
Gösta Andersson i Luleå (1913–1993), kommunistisk riksdagsman och landstingspolitiker
Gösta Andersson (översättare) (1913–1997), lektor i italienska utomlands samt 1970-talet vid Stockholms universitet, översättare från italienska till svenska
Gösta Andersson (brottare) (1917–1975)
Gösta Andersson (längdåkare) (1918–1979), Vasaloppsvinnare
Gösta Andersson (centerpartist) (född 1935), skogsbrukare och riksdagsledamot för centerpartiet